Pellenz steht für:

 Pellenz, ein Hügelland im nordwestlichen Teil des Mittelrheinischen Beckens
 Verbandsgemeinde Pellenz, eine Verwaltungseinheit im Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz

Pellenz ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Pellenz (1888–1974), deutscher Unternehmer